Ernesto Carratalá puede estar refiriéndose a:

 Ernesto Carratalá Cernuda (1887-1936), militar español.
 Ernesto Carratalá García (1918-2015), catedrático y lingüista español.
 Ernesto Carratalá Rey (1949-), artista español.